Tony Allen peut désigner :
 Tony Allen (1939-2022), un footballeur international anglais ;
 Tony Allen (1940-2020), un batteur, auteur-compositeur nigérian ;
 Tony Allen (1982-), un basketteur professionnel américain.